Philip Hubbard ist der Name folgender Personen:

 Phillip Gregory Hubbard (* 1956), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer, siehe Phil Hubbard 
 Philip Maitland Hubbard (1910–1980), britischer Schriftsteller, siehe P. M. Hubbard